Amblyolpium är ett släkte av spindeldjur. Amblyolpium ingår i familjen Garypinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Amblyolpium